

Sigle 
 Intelligent network – architettura delle telecomunicazioni
 Istituto di neuroscienze – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Chimica 
 In – simbolo chimico dell'indio

Cinema 
 In – film del 2010 scritto e diretto da Peter McGennis

Codici 
 IN – codice vettore IATA di MAT Macedonian Airlines
 IN – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'India
 IN – codice ISO 3166-2:US dell'Indiana (Stati Uniti)

Informatica 
 .in – dominio di primo livello dell'India

Letteratura 
 IN In– romanzo di Natsuo Kirino del 2009

Altro 
 in – simbolo del pollice
 IN – targa automobilistica di Ingolstadt (Germania)
 IN – targa automobilistica di Giannina (Grecia)

Altri progetti